Jucha – król egipski z okresu predynastycznego – patrz Chaju
 jucha – krew zwierzęca – patrz Gwara myśliwska